Bupleurum hispanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Bupleurum hispanicum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
hispanicum